Pararu-espelho (Paraclaravis geoffroyi)
 Pararu-de-peito-escuro (Paraclaravis mondetoura)
 Pararu-azul (Claravis pretiosa)